Николай Константинович Лебедев:
 Лебедев, Николай Константинович (1879—1934) — русский советский историк, географ, литератор, деятель революционного движения.
 Лебедев, Николай Константинович (псевдоним: Морской; 1846—1888) — русский прозаик.